Gruber kan som auktorsförkortning betyda:

 Samuel Gruber
 Hans Jürgen Gruber
 Max von Gruber
 Ulrich Gruber
 Calvin Luther Gruber

Robotskapade auktorsförkortningar